Brunnstein ist der Name folgender Berge:

in Deutschland:
 Brunnstein (Lenggries), Berg im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern

Brunnstein ist der Familienname folgender Personen:
 Klaus Brunnstein (1937–2015), deutscher Informatiker und Politiker

Siehe auch:
 Brunstein